Aragóniai Márton (1356–1410), Idős, I. Márton néven Aragónia és II. Márton néven Szicília királya
Aragóniai Márton (1374/75/76–1409), Ifjú, I. Márton néven Szicília királya, Aragónia trónörököse, az előbbi fia
Aragóniai Márton (1406–1407), Legifjabb, Szicília trónörököse, az előbbi fia